Henry James kan syfta på bland andra:

* Henry James (1803–1877), engelsk militär och geodet
  Henry James (1843–1916), amerikansk författare
  Henry James, 1:e baron James av Hereford (1828–1911), engelsk jurist och statsman